GDD steht als Abkürzung für:
 German Dry Docks, ein deutscher Werftenverbund
 Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V.
 IATA-Code für den Flughafen in Gordon Downs in Western Australia

Abkürzung